Крамер, Иоганн: Крамер, Иоганн Андрей (1723—1788) — немецкий поэт, теолог.
 Крамер, Иоганн Баптист (1771—1858) — пианист и композитор.
 Крамер, Иоганн Ульрих (1706—1772) — профессор правоведения в Марбурге.
 Крамер, Иоганн Фридрих (1802—1859) — немецкий педагог.

См. также 
 Крамер